Nápravník ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Nápravník (1839–1916), russischer Komponist und Dirigent tschechischer Herkunft
 Milan Nápravník (1931–2017), tschechischer Autor und bildender Künstler
 Rosie Napravnik (* 1988), US-amerikanische Jockey